Thyrsacanthus är ett släkte av akantusväxter. Thyrsacanthus ingår i familjen akantusväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Akantusväxter
Thyrsacanthus